Terror – termin oznaczający eskalację przemocy i okrucieństwa
 Terror – wygasły wulkan w Antarktyce
 Terror – zespół muzyczny z USA
 Terror (album) – płyta muzyczna zespołu Hammer
 Terror (serial telewizyjny)